The Saints — австралийская рок-группа, образовавшаяся в Брисбене в 1974 году и ставшая впоследствии одной из первых и самых влиятельных панк-групп первой волны. Уже в 1975 году, задолго до коммерческого прорыва Sex Pistols (и всё еще находясь в глубинах брисбенского рок-андерграунда), The Saints играли яростный скоростной рок-н-ролл с грубовато-гнусавым вокалом Криса Бэйли (†) и «жужжащим» гитарным звуком, — используя все стилистические характеристики раннего панк-рока.

Выпущенный в 1976 году сингл «(I’m) Stranded» считается классикой жанра. Известно высказывание сэра Боба Гелдофа: «Рок-музыку в 70-х изменили три группы: Sex Pistols, Ramones и The Saints».Начиная с 1978 года группа стала отходить от прежнего стиля, а после того, как в 1979 году её покинул один из основателей Эд Кюппер (), начала использовать фолк-блюзовые аранжировки и духовые инструменты, нередко меняя состав и вместе с ним общее направление.

В 90-е годы The Saints, не объявляя о распаде, практически отошли от дел; активность проявлял лишь Крис Бэйли, выпустивший несколько успешных сольных альбомов.
В 2007 году Бэйли, Кюппер и Айвор Хэй воссоединились и выступили на Queensland Music Festival.Позже в состав возрождённых The Saints вошел басист Каспар Вайнберг. Затем (уже с Арчи Лариццой на басу) группа приняла участие в фестивале All Tomorrows Parties (который курировал Ник Кейв).

Дискография

Альбомы 
 (I’m) Stranded (1977)
 Eternally Yours (1978)
 Prehistoric Sounds (1978)
 The Monkey Puzzle (1981)
 I Thought This Was Love, But This Ain’t Casablanca (1982, за пределами Австралии вышел под заголовком Out in the Jungle … Where Things Ain’t so Pleasant)
 A Little Madness to Be Free (1984)
 All Fools Day (1986)
 Prodigal Son (1988)
 Howling (1997)
 Everybody Knows the Monkey (1998)
 Spit the Blues Out (2002)
 Nothing is Straight in My House (2005)
 Imperious Delirium (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 The Saints: The Most Primitive Band In The World

Рок-группы Австралии
Панк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1974 году
Исполнители Harvest Records
Исполнители Sire Records